

Codici 
 wri – codice ISO 639-3 della lingua wariyangga

Informatica 
 .wri – formato  ed estensione di file

Altro 

World Resources Institute